Ferret (pantserwagen), een bepantserde verkenningswagen van het Britse bedrijf Daimler
 Ferret Music, een Amerikaans metal-platenlabel